Strada statale 53 – strada statale polacca
 Strada statale 53 Postumia – strada statale italiana